Sky – brytyjska satelitarna platforma cyfrowa

Muzyka 
 Sky – brytyjski zespół muzyczny
 Sky – amerykański zespół muzyczny
 Sky – kanadyjski zespół muzyczny
 Sky – album Yui Horie
 „Sky” – singel Sonique
 „Sky” – singel zespołu TVXQ
 „Sky” – utwór Alana Walkera z gościnnym udziałem Aleksa Skrindo

Zobacz też 
 Sky Italia – włoska satelitarna platforma cyfrowa
 Sky Deutschland – niemiecka platforma cyfrowa